Никерсон има више значења:
 Никерсон (Канзас)
 Никерсон (Небраска)